Austria:
 Pyhra – dzielnica Waidhofen an der Thaya
 Pyhra – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land

Zobacz też:
 Pyra